— японский аниме-сериал, созданный студией Nomad. Впервые транслировался по японскому телеканалу WOWOW с 12 апреля по 19 июля 2006 года. Позже транслировался по телеканалу Animax на английском языке по всей Юго-Восточной Азии с октября по ноябрь 2007 года.

Сюжет 
Химэко Цубаки нечаянно натыкается на воров Лесли и Карэн во время побега и берёт их сумку, в которой оказывается волшебная корона. Надев её, Химэко превращается в настоящую принцессу, и все в итоге (друзья, учителя) начинают выполнять её желания. Но и одновременно появляется множество неприятелей, желающих похитить корону. Одновременно по пятам главной героини начинает следовать истинная владелица короны, девочка по имени Нана, которая в скором времени начнёт доставать Химэко.

Список персонажей 
 
 Сэйю: Рёко Синтани
 Стереотипная японская девушка и школьница, которая страдает ксенофобией, так она до ужаса боится всех иностранцев и иностранных языков. Случайно получает волшебную корону, которая принадлежит Нане. Очень любит есть и многое чего не может понять. В английском переводе её зовут Кристина Цубаки.
 
 Сэйю: Уй Миядзаки
 Законная владелица короны, она принцесса и всё время следует за Химэко. Как правило никто не понимает, что она говорит, но в поздних эпизодах сумела что-то сказать Карэн, Лесли и Химеко на японском языке.
 
 Мартышка и домашний питомец Наны, часто создаёт проблемы, например однажды украл трусы Лесли.
 
 Сэйю: Кодзуэ Ёсидзуми
 Лучшая подруга Химэко, которая ходит с щенком, похожим на котёнка. Она однажды попала в тюрьму, так как нарушила закон по которому запрещено носить перчатки. В английском переводе её зовут Винни.
 
 Сэйю: Миюки Савасиро
 Она школьная отличница. Ненавидит Химэко и всякий раз помогает Карэн и Лесли, чтобы досадить ей. В английской версии её зовут Префект Мапл.
 
 Сэйю: Юри Сиратори
 Школьная учительница Химэко. Часто ссорится с Аой. И является главной причиной, почему Шеф Х следил за Химэко. В английской версии её зовут Мариан.
 
 Сэйю: Юри Амано
 Мама Химэко.
 
 Сэйю: Симпати Цудзи
 Отец Химэко. Часто спит на туалетной стойке из-за того, что работает ночью (потому что он полицейский).
 
 Сэйю: Тиэми Тиба
 Профессиональный вор. Работает вместе с Лесли с самого детства. В английской версии её завут Хелен.
 
 Сэйю: Ёхэй Тадано
 Профессиональный вор и лучший друг Карэн. В английской версии его зовут Люис.
 
 Сэйю: Косукэ Ториуми
 Охотник за головами. Его основная миссия — убить Химэко и заполучить корону. Но не может это сделать, так как влюбляется в неё. В английской версии его зовут Алан.

Список серий

Музыка 
Открытие
 百発百中とらぶるん♪ (Hyappatsu Hyakuchū Toraburun♪) исполняли: Рёко Синтани и Уи Миядзаки
Концовка
 CANDY☆POP☆SWEET☆HEART исполняла: Рёко Синтани

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
 Hime-sama Goyōjin на сайте WOWOW
 Himesama Goyoujin на сайте anime-planet
 

Оригинальные аниме
Nomad (студия)